Пюївер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Пюївер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од